

Geografia 
 Beka – centro abitato del Burkina Faso
 Beka – centro abitato del Camerun
 Beka – altro nome di Bakka, centro abitato del Libano
 Beka – centro abitato del Pakistan
 Beka – centro abitato della Polonia
 Beka – centro abitato della Slovenia

Persone 
 Béka – soprannome di Abdelkader Fréha, calciatore argentino
 Lingua beka – lingua parlata in Africa
 Beka Records – etichetta discografica tedesca

Pagine correlate 
 Beca